So Far Gone  – EP di Drake del 2009
 So Far Gone  – mixtape di Drake del 2009
 So Far Gone  – singolo di James Blunt del 2011